Hochegg  heißen folgende geographischen Objekte:
 Hochegg (Gemeinde Himmelberg), Katastralgemeinde von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Hochegg (Gemeinde Stockenboi), Ortschaft von Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Hochegg (Gemeinde Grimmenstein), Katastralgemeinde von Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hochegg (Gemeinde Schwarzenbach), Rotte bei Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hochegg (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hochegg (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hochegg (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortsteil von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hochegg (Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth), Streusiedlung von Sankt Oswald bei Plankenwarth, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hochegg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hochegg (Gemeinde Weiz), Ortsteil von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark

 Hochegg (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Berge:
 Hochegg (Villgratner Berge), Kristeiner Hochegg, 2720 m, in Osttirol
 Hochegg (Kaisergebirge), 1470 m, beim Wilden Kaiser, Tirol
 Hocheck (Mürzsteger Alpen), 1418 m, östlich der Veitsch, Steiermark
 Hochegg (Mürztaler Alpen), 1324 m, bei St. Marein, Steiermark
 Hochegg (Oststeirisches Hügelland), 472 m, Oststeirisches Hügelland

Siehe auch:
 Hocheck
 Hochenegg